La Arboleda puede referirse a:

 La Arboleda, pueblo de Vizcaya, España;
 La Arboleda, término de Álava, España;
 La Arboleda, balneario de la Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 La Arboleda, localidad de la Provincia de Mendoza, Argentina.